2 miejscowości w Polsce: 
 Prądocin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Nowa Wieś Wielka 
 Prądocin – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Deszczno